Filograna är ett släkte av ringmaskar som först beskrevs av Miles Joseph Berkeley 1835 (sensu Neave, 1939.  Filograna ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Filograna